Glittertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Glittertjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Glittertjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn